Пайн () — английская фамилия. Известные носители:
 Пайн, Крис (род. 1980) — американский актёр.
  (род. 1945) — американский актёр.
 Пайн, Наташа (род. 1946) — британская актриса.
 Пайн, Роберт (род. 1941) — американский актёр.
 Пайн, Уильям Генри (1770—1843) — английский художник, художественный критик и журналист.

Вымышленные персонажи 
 Паркер Пайн — герой произведений Агаты Кристи.

Топонимы 
 Пайн — округ в штате Миннесота, США.

См. также